Hawaiian Paradise Park, localitat de l'illa de Hawaii, als Estats Units
 Head Phones President, grup de heavy metal del Japó
 HPP Architekten (de l'acrònim dels seus fundadors Hentrich-Petschnigg & Partner), despatx d'arquitectura amb seu a Düsseldorf, a Alemanya
 Projecte Proteoma Humà (del seu nom en anglès Human Proteome Project), projecte que pretén catalogar les proteïnes associades al genoma humà
 Central hidroelèctrica (del seu nom en anglès Hydroelectric Power Plant), instal·lació que genera electricitat a partir de l'aigua emmagatzemada en una presa
 Alta pressió hidroestàtica (del seu nom en anglès High Pressure Processing), mètode de processament d'aliments que utilitza altes pressions
 Hemorràgia postpart, pèrdua de sang posterior al part
 Hipertensió pulmonar persistent, manteniment d'una pressió arterial excessiva a la circulació pulmonar després del naixement
 Paràlisi periòdica hipokalèmica (del seu nom en anglès Hypokalemic Periodic Paralysis), malaltia que produeix debilitat muscular associada amb la baixada del potassi en sang
 Hipofosfatàsia (del seu nom en anglès HyPoPhosphatasia), malaltia rara hereditària que afecta la mineralització dels ossos i les dents
 HPP també és l'abreviatura de la fórmula química (4-hidroxipirazolo (3,4-d) pirimidina) de l'al·lopurinol, medicament contra l'excés d'àcid úric
 .hpp també és l'extensió dels fitxers de capçalera del llenguatge de programació C++